Discocolla är ett släkte av svampar. Discocolla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discocolla